Szurkos (Srednji Salaš), szerbiai község
Szurkos (Peklina), Alsóricsó része, egykori község Szlovákiában